Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 september 2011.

Vrouwen 09